Догодиле су се двије битке код Ел Аламејна 1942.:
Прва, од 1. до 27. јула
Друга, од 23. октобра до 4. новембра